Enniskillen (Irlandia Północna) – miasto w Irlandii Północnej
 Enniskillen (Ontario) – gmina w Ontario w Kanadzie